Stora Börsskär kan syfta på följande platser:

Finland  

 Stora Börsskär (Kumlinge, Åland),  (15 ha)
 Stora Börsskär (Brändö, Åland),  (8 ha)
 Stora Börsskär, Houtskär, Åboland,  (12 ha)
 Stora Börsskär (vid Gyltö, Korpo), Åboland,  (9 ha)
 Stora Börsskär (vid Brunskär, Korpo), Åboland,  (11 ha)

Se även
Börsskär
Lilla Börsskär